Cytherelloidea (superfamilie), een superfamilie van kreeftachtigen
 Cytherelloidea (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen